Uloborus signatus est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Uloborus signatus O. Pickard-Cambridge, 1876 est synonyme de Uloborus plumipes Lucas, 1846 ;
 Uloborus signatus O. Pickard-Cambridge, 1898 nec O. Pickard-Cambridge, 1876 est synonyme de Philoponella signatella (Roewer, 1951).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Uloboridae